de Stadswaard (Nijmegen), natuurgebied in de wijk Ooyse Schependom van Nijmegen
 de Kleine Willemswaard bij Tiel
 algemeen: een waard (landschap) in of bij een stad